Osiris steht für 

 Osiris, ägyptischer Gott des Jenseits und der Toten
 Osiris, Name des Exoplaneten HD 209458 b
 (1923) Osiris, Hauptgürtelasteroid
 Osiris (Mondkrater), Mondkrater
 OSIRIS-REx, amerikanische Raummission
 Osiris (Reaktor), französischer Atomreaktor
 Osiris (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte
 Osiris (Bekleidung), US-amerikanische Skateboard- und Bekleidungsfirma
 Osiris (Computer), Computerprogramm zur Erkennung von Veränderungen an Dateisystemen
 Osiris (Band), Progressive-Rock-Band aus Bahrain
Osiris (Schrift), von Gustav Jäger für die H. Berthold AG, 1984

Osiris oder Osíris ist der Familienname folgender Personen:
 Conan Osíris (* 1989), portugiesischer Sänger
 Wanda Osiris (1905–1994), italienische Schauspielerin

Osiris ist der Künstlername von
 Osires de Paiva (* 1952), brasilianischer Fußballspieler

OSIRIS steht für mehrere astronomische Instrumente:
 OH-Suppressing Infrared Integral Field Spectrograph, siehe Keck-Observatorium #Instrumente
 Optical System for Imaging and low Resolution Integrated Spectroscopy, siehe Gran Telescopio Canarias
 Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System, siehe Rosetta (Sonde) #Technik und Instrumente

Abkürzung